Pseudonchus är ett släkte av rundmaskar. Pseudonchus ingår i familjen Choniolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Pseudonchus